Lipjanka (ukrainisch , russisch ) bezeichnet:

 Lipjanka (Schpola), Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Lipjanka (Krasnohrad), Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad
 Lipjanka (Karliwka), Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa, Rajon Karliwka

 Lipjanka (Fluss), Nebenfluss des Oril in der Ukraine